Букит-Тимах:

 Букит-Тимах — холм в Сингапуре высотой 163,63 метров, высшая точка Сингапура.
 Букит-Тимах — небольшой природный заповедник около географического центра Сингапура.
 Букит-Тимах (район) — городской район в Центральном регионе Сингапура